Duff är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Havet är nära Duff västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Duff. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Maldonado Station,  kilometer öster om Duff.

Kommentarer

Källor 

Halvöar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis